Dmitar I. Gruzijski
 Demetro I. od Imeretije, vladao 1401. – 1455.